Five Came Back (film), een dramafilm uit 1939 van regisseur John Farrow
 Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World War, een non-fictieboek uit 2014 van auteur Mark Harris
 Five Came Back (documentaire), een oorlogsdocumentaire uit 2017 van regisseur Laurent Bouzereau